Larrabee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Larrabee Township (Kansas)
 Larrabee Township (North Dakota)